Името Тянево носят две български села:

 Тянево, област Добрич
 Тянево, област Хасково